Саая — тувинское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саая, Алексей Хеймер-оолович (род. 1964) — российский музыкант, мультиинструменталист.
 Саая, Когел Мижитеевич (1931—2021) — российский мастер-камнерез, врачеватель, лама.
 Саая, Майнак Онанович (1940—2007) — российский поэт, прозаик.
 Саая, Сарыг-оол Шогжут-оолович (1937—1992) — советский пейзажист, жанрист и портретист, член Союза художников СССР.
 Саая, Таспай Одербеевич (род. 1936) — российский поэт, прозаик.